Unterbühl ist der Ortsname von

 Unterbühl (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Unterbühl (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern